Az 1968. évi téli olimpiai játékokon a síugrás nagysánc versenyszámát február 18-án rendezték Saint-Nizier-du-Moucherotte-ban. Az aranyérmet a szovjet Vlagyimir Belouszov nyerte meg. A Magyarországot képviselő Gellér László a 19., Gellér Mihály az 56. helyen végzett.

Eredmények 
A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.

1. ugrás

2. ugrás

Összesítés

Források 

Síugrás az 1968. évi téli olimpiai játékokon